Capitan (stripreeks), een Belgische stripreeks van Fred en Liliane Funcken
Capitan (New Mexico), een plaats in de Verenigde Staten
Capitan Mountains, een gebergte in de Verenigde Staten
Le capitan (roman), een roman van de Fransman Michel Zévaco
Le capitan (film uit 1946), een Franse film uit 1946
Le capitan (film uit 1960), een Franse film uit 1960
Capitan Tifus, een Argentijnse band
El Capitan (trein), een spoorlijn in de Verenigde Staten
Capitán Prat, een provincie in Chili
El Capitan, een bergwand in de Verenigde Staten
El Capitan (film), een film uit 1978
Texas Derby of El Capitan Clasico, een Amerikaanse voetbalderby
 OS X El Capitan, de twaalfde versie van Apples besturingssysteem voor Macintosh-computers